Фамилија Камачо има више значења:

 Фамилија Камачо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Камачо, Ехидо Агваскалијентес (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Камачо, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Камачо (Езекијел Монтес), насеље у округу Керетаро у Мексику